North Andros kan syfta på:

Bahamas 

 North Andros District, distrikt, 
 North Andros – ö i distriktet och en av örna i Andros Island